Тал може да се отнася за:

 Тал, село в Австрия
 Тал, град в Швейцария
 Тал, град в Индия
 Идан Тал (р.1975), израелски футболист-национал
 Михаил Тал, латвийски шахматист